Erfurter Straße steht für:

 Erfurter Straße (Apolda), Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Erfurter Straße (Dresden), Sachsen
 Erfurter Straße (Gotha), Thüringen
 Erfurter Straße (Kassel), Hessen
 Erfurter Straße (Weimar), Thüringen
 Erfurter Straße (Mühlhausen), Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen

Siehe auch:
 Torhaus an der Erfurter Straße, Gebäude in der Erfurter Straße 1, Weimar, Thüringen